Hey Jude – singolo dei The Beatles del 1968
Hey Jude – album di Wilson Pickett del 1969
Hey Jude – album dei The Beatles del 1970